Licencia para matar puede referirse a:

 la película The Eiger Sanction, conocida en España como Licencia para matar de 1975 dirigida y protagonizada por Clint Eastwood;
 la película Licencia para matar de 1989 de la serie James Bond protagonizada por Timothy Dalton.